Osoby o tym nazwisku:
 Gilles Mimouni – francuski architekt i filmowiec
 Noussair El Mimouni – marokański piłkarz